Bernadette (voornaam), een voornaam
 Bernadette (zangeres), een Volendamse zangeres
 Bernadette (lied), een hit van The Four Tops uit 1967
 Bernadette (molen), een molen in het Gelderse Nieuw-Wehl
 Bernadette Soubirous, een rooms-katholiek heilige
 Bernadette (film), een film van Jean Delannoy uit 1987